Die Erste Division 1920/21 war die 21. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 19. September 1920 und endete am 20. Februar 1921.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab. Die Liga wurde für die folgende Saison auf 14 Vereine aufgestockt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1920/21